Karlovo est une ville de Bulgarie dans l'obchtina de Karlovo.
 Karlovo est un village de Serbie, situé dans la commune de Novi Bečej.